Okręg Dobele (łot. Dobeles rajons) – okręg w południowej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: jełgawskim, Saldus, Tukums oraz z Litwą.

Linki zewnętrzne 
 
 

Dobele